Судебный процесс по делу Джозефа Хоу о клевете — судебное дело, рассмотренное 2 марта 1835 года, в котором редактор газеты Джозеф Хоу был обвинён в подстрекательской клевете гражданскими политиками в Новой Шотландии. Победа Хоу в суде в то время считалась монументальной. В первом номере Novascotian после оправдательного приговора Хоу заявил, что «пресса Новой Шотландии свободна». Ученый Джон Ралстон Сол, утверждал, что победа Хоу в деле о клевете заложила фундаментальную основу для свободы прессы в Канаде. Историк Барри Кэхилл пишет, что судебный процесс имел важное значение в истории колониального права, так как он представлял собой затянувшееся повторение дела Зенгера (1734).

Предыстория 
В 1834 году Хоу начал привлекать к себе внимание правительства благодаря своим сильным независимым взглядам в своих передовицах в Novascotian. В итоге Хоу достиг критической точки и в конце 1834 года написал в Novascotian, что собирается начать кампанию в интересах разоблачения неправомерных действий правительства. 1 января 1835 года в Novascotian была опубликована заключительная часть этой кампании — письмо, подписанное как «The People» (рус. Люди).

В этом письме магистраты обвинялись в «предосудительной безответственности, некомпетентности и своекорыстии при выполнении своих обязанностей». В частности, в письме Джозеф Хоу обвинил политиков и полицию Галифакса в присвоении 30 000 фунтов стерлингов за тридцатилетний период. Из-за публикации письма Хоу был привлечен к суду за подстрекательскую клевету, обвиняясь в «подстрекательстве к мятежу, разработке и намерении разжечь недовольство и подстрекательство к мятежу среди подданных Его Величества». Преступление подстрекательства к мятежу было определено только за 200 лет до суда над Хоу и рассматривалось многими как несправедливое преступление, так как оно могло быть настолько широким или конкретным, насколько это было выбрано судом".

Суд 
Судебный процесс проходил в современной библиотеке Провинциального дома (Новая Шотландия), а судьей по делу был Брентон Халлибертон. Хоу представлял себя на суде, поскольку ни один адвокат не стал бы его защищать. Хоу использовал в качестве основы своих аргументов Закон о клевете 1792 года. Он выступал в течение шести с четвертью часов, обращаясь к присяжным, приводя примеры коррупции среди гражданского населения. Он красноречиво говорил о важности свободы прессы, призывая присяжных заседателей «оставить свободную прессу в наследство своим детям». Несмотря на то, что судья дал указание присяжным признать Хоу виновным, присяжным потребовалось всего десять минут, чтобы оправдать его.

Культура 
В 1961 году Национальный совет по кинематографии Канады выпустил короткометражный фильм, длительностью в 28 минут, о судебном процессе под названием «Джозеф Хоу: Трибуна Новой Шотландии».

Ссылки 
 Обвинение в клевете и защита Хоу

Примечания

Сноски

Цитируемые источники 
 
 
 
 
 
 
 
Судебные процессы в Канаде
Свобода слова